Кологри́вовка — деревня Долгоруковского сельсовета Сердобского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 14 хозяйств, 26 жителей.

География 
Деревня расположена на северо-западе Сердобского района, восточнее центра сельсовета села Долгоруково, расстояние до которого — 1 км, расстояние до районного центра город Сердобск — 20 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня образована в первой половине XIX века помещиком Кологривовым, входила в состав Мещерской волости. До отмены крепостного права селом владел помещик Бернов. В 1955 году в деревне располагалась бригада имени С. М. Кирова.

Численность населения

Улицы 
 Лесная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 
 Кологривовка на карте Пензенской области

Населённые пункты Сердобского района